GAD (afvalbedrijf) - afvalbedrijf in Bussum
 Gad (profeet) - profeet en tijdgenoot van Koning David
 Gad (persoon) - stamvader van de naar hem genoemde stam
 Gad (stam) - een van de twaalf stammen van de Israëlieten

 Personen met de voornaam Gad
 Gad Elmaleh - Marokkaans-Canadese cabaretier en acteur
 Gad Rechlis - Israëlisch schaker